Дхарвад ():

 Дхарвад — город в штате Карнатака, Индия.
 Дхарвад — округ в штате Карнатака, Индия.